Че́к — встановленої форми грошовий (фінансовий) документ.

 Че́к — ділянка ріллі, яку заливають водою (переважно для вирощування рису).

 Як на чеку́ (розм.) — перебуваючи на сторожі; завжди очікуючи чогось неприємного.

Джерела